Хихи может означать:

 Хихи — призрачная обезьяна в японском фольклоре.
 Хихи или новозеландский медосос () — редкая птица, эндемик острова Южный Новой Зеландии.
 Хи-хи — звук хихиканья, усмешка.